Маргарет Браун (, полное имя Margaret Fitzhugh Browne; 1884—1972) — американская .

Биография 
Родилась 7 июня 1884 года в пригороде Бостона  в семье Джеймса Брауна (James Maynadier Browne) и его жены Корделии Брукс Браун (Cordelia Brooks Browne). У Маргарет было ещё три сестры — Кэтрин, Брукс и Эмили, а также один брат — Каустен.

В 1903 году Маргарет окончила Бостонскую латинскую школу. Затем с 1904 по 1909 год продолжила обучение в Массачусетской нормальной школе, где её учителями были Джозеф Де Камп, художник-пейзажист Ричард Эндрю (Richard Andrew) и теоретик цвета Альберт Манселл. В 1909 и 1910 годах она посещала школу Бостонского музея изящных искусств, получая образование у Эдмунда Тарбелла и Фрэнка Бенсона.

Творчество Маргарет Браун охватывало многие сферы живописи. У неё была студия в Фенсе и на набережной в  привлекательного района Глостера, штат Массачусетс, где она также вела занятия. Свою карьеру художницы-портретистки она начала в 1910 году; была художественным редактором Boston Evening Transcript с 1919 по 1920 год, в 1933 году написала книгу «Portrait Painting», где дала ценные советы портретистам. Она также основала Бостонское отделение  и входила в консультативный совет Чикагского отделения Advisory Board of Josephine Logan, пропагандирующего сохранение традиционных ценностей и стилей в искусстве.

В годы Второй мировой войны, с начала 1944 и по май 1945 — Браун работала в USO в качестве рисовальщицы портретов, добровольно работая три раза в неделю, как указывают её дневники, хранящиеся в настоящее время в Бостонской публичной библиотеке. Ею были выполнены угольные портреты более 120 военнослужащих и женщин, некоторые из них написали ей сердечные отзывы на обороте.

В числе её портретов, написанных маслом — семья Вудов: Генри Уайз Вуд (Henry A. Wise Wood), его жена, дети и внук; сенатор Уильям Бора и учёный-химик , чей портрет находился в вестибюле его одноимённой фирмы; её зять, известный писатель ; мисс Элинор Саттерли (Eleanor Satterlee), внучка Джона Пирпонта Моргана; король Испании Альфонсо XIII (его портрет находится в нью-йоркском яхт-клубе); боксёр Рэй Керли (Ray Curley); декан Cornell Law School Чарльз Бердик (Charles Kellogg Burdick, его портрет сейчас висит в читальном зале школы); доктора Фредерик Лорд (Frederick Taylor Lord) и  (их портреты сейчас находятся в Массачусетской больнице общего профиля);  (портрет находится в Музее девушек-скаутов в местечке Cedar Hill, штат Массачусетс) и другие. Одна из её самых сильных картин — «Wounded in the War» или «Blessé de Guerre», посвящённая Первой мировой войне.

Маргарет Браун была членом большинства профессиональных групп художников своего времени: , , ,  и многих других. Она была удостоена многих наград, включая популярную премию North Shore Arts Association (Нью-Йорк) и награду Society for Sanity in Art (Чикаго). Её персональные выставки проводились в Бостоне (1915, 1917, 1926, 1938 и 1957), Даксбери (Коннектикут, 1916), Нью-Йорке (1924), Вашингтоне (1930), а также в Бостонском арт-клубе (1936) и Ньюпортском художественном объединении (Newport Art Association, 1950).

Умерла 11 января 1972 года в Бостоне. Была похоронена на кладбище Mount Adnah Cemetery города Глостер, штат Массачусетс.

Литература 
 Erica Hirshler. A Studio of Her Own, Women Artists in Boston, 1870—1940, 2001; American Women Artists, 1830—1930, The National Museum of Women in the Arts, 1987; and personal papers in the Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington and The Boston Public Library.

Примечания

Ссылки 
 Margaret Fitzhugh Browne (1884—1972) 
 MARGARET FITZHUGH BROWNE — AUTOGRAPH 

Художники США
Выпускники Бостонской латинской школы
Выпускники школы Бостонского музея изящных искусств